El término Savannah puede referirse a:

Deportes 
 Savannah Spirits, equipo de baloncesto que jugó en la CBA convertido posteriormente en el equipo México Aztecas.

Informática 
 GNU Savannah,  forja para proyectos de software de la Free Software Foundation.

Lugares 
 Río Savannah, río de la vertiente del océano Atlántico de los Estados Unidos que discurre íntegramente por el estado de Georgia.
 Diócesis de Savannah, diócesis de la Iglesia católica en el sur de los Estados Unidos.
 Cane Savannah, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Sumter, en el estado de Carolina del Sur.
 Planta de energía nuclear de Savannah River, centro de procesamiento de materiales nucleares en el estado de Carolina del Sur, situado en terrenos adyacentes al río Savannah cerca de Augusta, Georgia.
 Sitio de Savannah, batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos que se libró en 1779.
 Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head, aeropuerto civil y militar de  al noroeste de Savannah, Georgia.
 Savannah College of Art and Design, universidad privada ubicada en Savannah, Georgia, con sede en Atlanta, Hong Kong y Lacoste, Francia.

Música 
 Blue Savannah, decimotercer disco sencillo publicado del grupo inglés de música electrónica Erasure.

Personas 
 Savannah Gold, actriz pornográfica inglesa nacida en 1984.
 Savannah, actriz pornográfica estadounidense fallecida en 1994.
 Savannah Stern, actriz pornográfica estadounidense nacida en 1986.
 Savanna Samson, actriz pornográfica estadounidense nacida en 1967.
 Savannah Outen, cantante estadounidense nacida en 1992.
 Savannah Phillips, hija de Peter Phillips, el nieto mayor de la Reina de Inglaterra, y Autumn Patricia Kelly.

Poblaciones  
 Savannah, ciudad estadounidense del estado de Georgia.
 Savannah, ciudad ubicada en el condado de Andrew del estado estadounidense de Misuri.
 Savannah, pueblo ubicado en el condado de Wayne en el estado de Nueva York.
 Savannah, villa ubicada en el condado de Ashland, estado estadounidense de Ohio.
 Savannah, ciudad ubicada en el condado de Hardin en el estado estadounidense de Tennessee.
 Savannah, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Denton, estado estadounidense de Texas.

Otros 
 Savannah, felino híbrido.
 NS Savannah, primer buque mercante estadounidense de propulsión nuclear.